Аба́кумлево — село в Суздальском районе Владимирской области, входит в состав Селецкого сельского поселения 

Село расположено на реке Нерль.

История

Из старых книг 

Село Абакумлево расстоянием от Владимира 31 верста, а от Суздаля 5 вёрст, на реке Нерли.
 
Ключарь Анания Фёдоров со слов Суздальских старожилов,
Покровского монастыря духовника иеромонаха Пахомия и архитектурной палаты ученика Илии Артемьева, живший в первой половине XVIII столетия, пишет, что в селе Абакумлево и соседнем приписном к нему селе Новосёлке «многие имелись гробы Благоверных Великих Суздальских и Княгинь, над которыми были гробницы и доски белыя каменныя с надписями, и оныя гробницы упразднены и доски многия безвестны стали».
На основании этого предания можно предположить, что происхождение означенных сёл относится ко временам Суздальского княжества, то есть по крайней мере к XIV столетию, и что в этих сёлах Суздальские князья имели дворцы, в которых проживали, вероятно, в летнее время.

Но достоверные исторические известия о селе Абакумлеве относятся к первой половине XVI столетия. Из царской несудимой грамоты, данной в 1606 году Суздальскому Покровскому девичьему монастырю Царём Василием Иоанновичем, видно, что село Абакумлево принадлежало означенному монастырю в 1543 году.
В 1551 году Царь Иоанн Грозный, по прошению игуменьи монастыря Василисы с сёстрами, повелел переписать жалованные прежними Государями грамоты на сёла, деревни и на починки на своё имя, обязав монастырь поминать вечно умершую свою дочь, княжну Анну, и в память её два раза в год кормить бедных.
В грамоте сказано: «Царь и Великий Князь Иван Васильевич…
Покрова Пречистые девича монастыря игуменью Василису с сестрами или по ней иные игуменьи будут пожаловал, по своей дщери по… княжне Анне, за то, что имя её написати в вечной сенаник и за два корма, что им кормити, по его дщери по княжне Анне по вся годы, дважды в год велел им на их монастырские дворы, и на села, и на деревни, и на починки переписати свои жалованныя грамоты: что их, в Ополье, село Гавриловское, да селцо Абакумле, да селцо Новоселка, да деревня Турыгина… да в Суздальском уезде село Павловское с деревнями и с починки и с пустошми, да село Вышеславское с деревнями и с починки… да у них же Государево жалованье в Суздальском уезде село Романчуково да слобода Шиповская». Царь Василий Иванович в 1607 году августа 31 дня, по прошению игуменьи Ольги с сестрами, жалованную грамоту Иоанна Грозного повелел переписать на своё имя и освободить монастырские вотчины «от ямских денег и от посошные службы и ото всяких податей», и предоставил право разбирать преступления в вотчинах монастырским властям, «кроме душегубства и разбоя с поличным».

В 1623 году марта 30 дня, по прошению Покровского монастыря игуменьи Ульянеи с сестрами, Царь и Великий Князь Иван Федорович жалованные грамоты Царя Василия Ивановича повелел переписать на своё имя. В «жалованной несудимой грамоте Суздальскому Покровскому девичьему монастырю 1623 года Марта 30» написано: «положили оне (игуменья с сестрами) пред нами Царя Василия Ивановича жалованные четыре грамоты 114 году… В другой (второй) грамоте написано: что в Ополье, их село Гавриловское, да селцо Абакумле, да селцо Новоселки, да деревня Турыгино, да село Павловское с деревнями и с починки и с пустошми, да деревня Романчуково… да село Шипово с деревнями, да слободка Шипово… И мы Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло Федорович… Покрова Пречистые Богородицы девича монастыря игуменью Ульянею с сестрами пожаловали, велели те прежние жалованные грамоты переписать на наше Государево Царево и Великаго Князя Михаила Федоровича Самодержца всея Руси имя», с прежними льготами.

Абакумлево оставалось вотчиной Суздальского Покровского девичьего монастыря до учреждения монастырских штатов в 1764 году.
В Абакумлеве две церкви, каменные; холодная — во имя Святой Живоначальной Троицы, построена в 1778 году, и тёплая — с престолом в честь Архистратига Божия Михаила, построена в 1758 году, обе усердием прихожан. Колокольня и ограда каменные.
Утварью, ризницею, св. иконами и богослужебными книгами церковь снабжена достаточно. Церковные документы хранятся: копии с метрических книг с 1812 года, а исповедных росписей с 1810 года. Опись церковного имущества составлена в 1875 году.
Причт-штат: священник и псаломщик.
При церкви имеется земли: усадебной полдесятины, пахотной и сенокосной 33 десятины; но ни плана, ни межевой книги на землю не имеется. На содержание причт получает ежегодно 250 рублей серебром. Дома у причта собственные.
Приход состоит из одного села, в котором 96 дворов, 265 душ мужского пола, а женского пола 256.
В селе существует церковно-приходская школа.

К селу Абакумлеву приписана Воскресенская церковь села Новосёлки Нерльской.
     
Церковь в Новосёлке каменная, в честь Воскресения Христова, с тёплым приделом во имя Свв. Благоверных Князей Бориса и Глеба, построена в 1795 году усердием прихожан. Колокольня и ограда каменные.
Утварью, ризницею, св. иконами и богослужебными книгами церковь снабжена в достаточном количестве. Копии с метрических книг с 1795 года, а исповедных росписей с 1865 года хранятся в целости; опись церковного имущества составлена в 1865 году.
При церкви земли: усадебной одна десятина, сенокосной и пахотной 33 десятины. План и межевая книга имеются только на сенокосную и пахотную землю, а на усадебную — нет. От земли и за требоисправления Абакумлевский причт получает до 210 рублей серебром в год.
В селе 83 двора, 155 душ мужского пола, а женского пола 171 душа.

Население

Галерея

Литература 
 В. Березин. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Губернский город Владимир, 1896.

Примечания 

Населённые пункты Суздальского района